Die First Division 1976/77 war die 38. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. Oktober 1976 und endete am 8. Mai 1977.

Meister wurde Titelverteidiger Omonia Nikosia.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1976
Fußballsaison 1976/77